Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1977/78 war die neunundzwanzigste Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Meister wurde der Bremer SV. Es war der fünfte Bremer Meistertitel für den Verein, der nach geglückter Aufstiegsrunde in die Oberliga aufstieg.

Abschlusstabelle 

(M) Meister der Vorsaison, (A) Absteiger aus der Oberliga, (N) Aufsteiger

Aufstieg und Deutsche Amateurmeisterschaft 
In Gruppe B der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord setzte sich der Bremer SV als Tabellenerster gegen den VfR Neumünster, den ASV Bergedorf 85 und den VfL Germania Leer durch und war damit drittklassig. Gemeinsam mit dem Bremer SV stieg auch 1. FC Phönix Lübeck in die Oberliga auf.

In der Amateurmeisterschaft nahmen die Amateure von Werder Bremen als Bremer Vertreter teil. Die Reservemannschaft des Bundesligisten schied jedoch bereits in der ersten Runde gegen den SV Sandhausen aus (2:0 und 0:4).

Einzelnachweise 

1977
Fußballsaison 1977/78